Зале́вський:

Жінки

Чоловіки 
 Залевський Анатолій Вікторович ( 1974) — український цирковий артист, гімнаст, заслужений артист України
 Залевський Болеслав Миколайович (1896—1945) — український військовий, підполковник Армії УНР
  (12 травня 1931, Львів — 23 березня 2020, Краків) — польський реставратор, професор Академії образотворчих мистецтв у Кракові, фахівець у галузі збереження настінного живопису та гіпсових пам'яток раннього середньовіччя. Нащадок родини львівських кондитерів, Людвіка та його син Владислава, власників цукерні та кав'ярні «Л. Залевського», яка до другої світової війни містилася в будинку на вул. Академічній, 22 (нині — пр-кт Шевченка, 10) у Львові.
 Залевський Володимир Миколайович (1918—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Залевський Дмитро Олегович ( 1993) — український плавець, чемпіон Паралімпійських ігор
 Залевський Олексій ( 10 вересня 1974) — український дизайнер, режисер, сценарист, продюсер, художник.
 Залевський Кароль ( 7 серпня 1993) — польський спринтер, олімпійський чемпіон (2021).
 Залевський Сергій Миколайович (? — 2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки